BSW (British Standard Whitworth), een schroefdraad
Bachelor of Social Work, een internationaal herkenbare bachelortitel na afronding van een sociaal agogische opleiding in het hoger onderwijs
BSW (motorfiets), een Duits historisch motorfietsmerk
BSW (Bredase Sociale Werkvoorziening)
BSW (basketbal), een Nederlandse basketbalclub